

Geografia
 Stahlberg – comune tedesco della Renania-Palatinato

Persone
 Gideon Ståhlberg – scacchista svedese
 Jan Henrik Stahlberg – attore, sceneggiatore e regista tedesco
 Kaarlo Juho Ståhlberg – politico e giurista finlandese
 Reijo Ståhlberg – ex pesista finlandese